Arnold Amsinck ist der Name folgender Personen:

* Arnold Amsinck (Kaufmann) (1579–1656), deutscher Kaufmann
 Arnold Amsinck (Reeder) (1872–1939), deutscher Reeder